Dan Wells – amerykański pisarz
 Dan Wells – brytyjski kierowca wyścigowy